Enns, folyó Ausztriában
 Enns, város az azonos nevű folyó mellett
 Enns, a Császári és Királyi Haditengerészet monitor típusú hadihajója